

Менло — місто, штат Джорджія
 Менло — місто, штат Айова
 Менло — місто, штат Канзас